Pierre Faubert ist der Name folgender Personen:

*Pierre Faubert (Schriftsteller) (1806–1868), haitianischer Schriftsteller 
Pierre Faubert (Komponist) (1828–??), französischer Komponist